Hafendorf heißen folgende geographischen Objekte: 

 Hafendorf Rheinsberg, bei Rheinsberg an der Mecklenburgischen Seenplatte

 Hafendorf (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft der Gemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Hafendorf (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft der Gemeinde Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Hafendorf (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft der Gemeinde Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hafendorf (Gemeinde Kapfenberg), Ortschaft  und Katastralgemeinde von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
Siehe auch:
 Havendorf